El Caracazo se puede referir a:
Caracazo, los tumultos en Caracas del año 1989;
El Caracazo, película sobre los tumultos.